Heka – bóstwo egipskie
 Heka – gwiazda